Daune, ancestre dels iapigis
 Daune, ancestre dels dauns.
 Daune, mític ancestre de Turnus.